Xico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xico (kommun), Veracruz, 
 Xico, Veracruz, ort, 
 Xico, ort, delstaten Mexiko, Valle de Chalco Solidaridad,